Kassier (süddt., österr., schweiz.) bezeichnet eine Person:
 Bediener einer Kasse in einem Geschäft usw., siehe: Kassierer 
 Verantwortlicher im Vereinsvorstand für das Vereinsvermögen, siehe Schatzmeister

Kassier ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Kassier (* 1989), deutscher Konzeptkünstler und Fotograf